Мануэль Перес Мартинес может означать:

 Мануэль Перес Мартинес — испанский революционер-интернационалист, руководитель Армии национального освобождения.
 Мануэль Перес Мартинес — испанский революционер, руководитель Коммунистической партии Испании (восстановленной).